Педро Фернандес де Кастро Андраде и Португаль 7-й граф Лемос (; 1576, Монфорте-де-Лемос, Испания — 19 октября 1622, Мадрид, Испания) — испанский государственный деятель и дипломат из рода Кастро.

Занимал пост президента Совета Индий, пост вице-короля Неаполя, был президентом , командором ордена Алькантары. Также был чрезвычайным послом в Риме и главным альгвасилом королевства Галисия. Известен прежде всего своими качествами государственного деятеля, как выдающийся интеллектуал и меценат золотого века Испании, а также отстаиванием автономии Галисии в составе испанской монархии. 

Титулатура: 7-й граф Лемос, 4-й , 5-й граф де Вильальба, 3-й граф де Андраде, гранд Испании первого класса. Остался в испанской историографии как великий граф Лемос (El Gran Conde de Lemos). Кардинал  приходился ему двоюродным дедом.

Президент Совета Индий 

В 27 лет (1603 г.) король Испании Фелипе III назначил его председателем Совета Индий, напутствовав словами "быть достойным должности и достойным самого себя". Граф начал политику, направленную на улучшение народов, находящихся в его юрисдикции, открытию торговых путей и поощрению прогресса. Составил обращение к королю, прося его предоставить свободу индейцам, тщательно обосновав причины, которые побудили его к такому прошению. 26 мая 1609 года Фелипе III издал королевский наказ, удовлетворяющий это прошение. Но обнародованное распоряжение не имело той точности и охвата, которых хотел граф и в письме к своему слуге он писал относительно индейцев: 

Они привыкли выносить великие притеснения, как от своих энкомьендеро, так и в своих трудовых повинностях. Благодаря богу, что ваша милость видит тех, кто меня столь заботит и не сделает для них ничего, кроме того, чтобы слали меньше денег в Испанию в обмен на то, чтобы они жили без обиды и в спокойствии.

Вице-король Неаполя 

21 августа 1608 года назначен Вице-королём Неаполя. В этот период назначил своим личным секретарём Луперсио Леонардо де Архенсола, отвергнув кандидатуру Мигеля де Сервантеса и многих других. Его первые действия в новой должности были направлены на обеспечение безопасности жителей Неаполя от всюду хозяйничающих разбойников, запугавших население; затем, издал законы, урегулировавшие активность кредиторов и ликвидировавшие ростовщичество. Упразднил излишние посты в администрации. Боролся за уничтожение огромного социального неравенства, улучшая положение самых нуждающихся слоёв населения и привёл в порядок хронологический хаос, возникший из-за сосуществования в Неаполе четырёх календарей. Среди прочих деяний возвёл университет, здание публичных школ, иезуитскую коллегию и создал знаменитую литературную академию «Degli Oziosi», («De los ociosos»), предоставив ей обширную библиотеку.

Президент  

Эпоха, когда граф Лемосский пребывал в должности президента Совета Италии, также отмечена духом технократа, хорошего администратора и а также филантропа, но также и была означена дворцовыми интригами плетущимися против графа, главным инициатором которых был , который вместе с графом Оливаресом (впоследствии ставшим графом-герцогом), составляли заговор против герцога Лермы и его главного протеже, герцога Лемосского. Интриги привели к тому, что постоянные требования графа, добивавшегося голосов в пользу Галисии на кортес, прошли безуспешно, что привело к его отчаянию, и в конце концов уходу в отставку и уединению в своём дворце в Монфорте-де-Лемос. Это уединение, которое позже стало вынужденным, потеряв королевскую милость, когда впал в немилость и сам герцог Лерма.

Меценатская деятельность 

В 1598 году, когда маркиз де Сарриа, будущий граф Лемос искал достойного человека, чтобы помочь ему в личных делах, то встретил Лопе де Вегу, который пошёл к нему на службу. Так один из самых важных писателей Золотого века станет личным секретарем графа. «Я, который так часто у ваших ног, как верная собака, спал», сказал Лопе в своём знаменитом послании.
Он был важным покровителем и меценатом великих писателей своей эпохи: Луиса де Гонгора, Мигеля Сервантеса, который посвятил ему своих "Персилеса и Сихисмунду", второй том "Дона Кихота", Лопе де Вега, "Назидательные новеллы", а также Луперсио Леонардо де Архенсола и Франсиско де Кеведо, назвавшего его Честью нашего времени.

Существует множество писем, стихов, посвящений и других свидетельств, которые показывают большую степень признания графом интеллектуальной элиты. Через них мы узнаем, о сильной и искренней дружбе, которая превосходила отношения между покровителями и деятелями искусства, и в частности объединила его с Сервантесом и Лопе.
Неаполитанский экономист Антонио Серра посвятил ему «Краткий трактат о средствах снабдить в изобилии золотом и серебром королевства, которые их не добывают» (итал. Breve trattato delle cavse che possono far abbondare li regni d’oro e d’argento dove non sono miniere), написанный в неаполитанской тюрьме (куда он попал вместе с Томмазо Кампанелла за участие в антииспанском заговоре). 

 

Вице-короли Неаполя
Государственные деятели Испании
Меценаты XVII века